Magno steht für:

 Magno (Chemikalie), ein Dolomitgranulat 

Magno ist Familienname folgender Personen:
 Adaljíza Magno (* 1975), osttimoresische Politikerin
 Bendita Moniz Magno (* 1962), osttimoresische Politikerin
 Benícia Eriana Ximenes dos Reis Magno, osttimoresische Beamtin
 Bonifácio Magno († 2013), osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist, Politiker und Beamter
 Geovane Magno (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Lorenço Magno (* 1956), osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist
 Maria Dadi Soares Magno, osttimoresische Jugendaktivistin, Mitglied im Staatsrat
 Maurizio Magno (* 2003), deutscher Schauspieler und Kinderdarsteller
 Salustiano Magno, osttimoresischer Politiker
 Valter Magno de Carvalho (* 1973), brasilianischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in São Salvador da Bahia
sowie der Name von
 Magno Cavallo († 1805), Scharlatan